Slovo droby má několik významů:

 droba – sedimentární hornina,
 vnitřnosti – jako vedlejší produkt při zpracování masa.